Stati Uniti d'America
 Pittsford – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Pittsford – città della Contea di Monroe, New York
 Pittsford – villaggio della Contea di Monroe, New York
 Pittsford – città della Contea di Rutland, Vermont